Little Island (« Petite Île ») est le nom de plusieurs îles :

Amérique

Little Island, île du comté de Cayuga, dans l'État de New York ;
 , île du fleuve Potomac ;

Territoire britannique d'outre-mer 
 Little Island, île du territoire britannique d'outre-mer d'Anguilla, dans les Petites Antilles, en Amérique du Nord ;
 Little Island, île de l'archipel des Falkland, en Amérique du Sud ;

Europe

, île du comté de Waterford ;
 , île du comté de Cork ;

Océanie 
De nombreuses petites îles australiennes et néo-zélandaises portent le nom de Little Island, parmi lesquelles :

, île du golfe Spencer ;
 Little Island, île du Territoire du Nord ;
 Little Island, île du Queensland ;

Little Island, île du Southland ;